KSP steht als Abkürzung für:

 Keratitis superficialis punctata, auch Hornhaut-Stippung, Befundbild aus der Augenheilkunde
 Kerbal Space Program, eine Weltraum-Flugsimulation
 Klassische Schweinepest

 Krishak-Sramik-Partei in Bangladesh
 KSP Jürgen Engel Architekten, deutsches Architekturbüro

Ksp. steht für:
 Kirchspiel, geographischer Einzugsbereich einer Kirchengemeinde

Siehe auch:

Abkürzung